Flora danica kan syfta på:

 Icones floræ danicæ – ett planschverk i kopparstick, utgivet 1761-1883 med bilder över danska blommor
 Flora Danica (servis) – en jätteservis tillverkad Den Kongelige Porcelænsfabrik på beställning av kronprins Fredrik 1790 med mönster från ovanstående planschverk.